Oláh Lajos (1881–1942) bíró, ítélőtáblai elnök
 Oláh Lajos (1969–) jogász, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP, DK)